John Buchan ist der Name folgender Personen:

* John Buchan, 1. Baron Tweedsmuir (1875–1940), schottischer Schriftsteller, Geheimdienstmitarbeiter und Politiker
 John Buchan, 2. Baron Tweedsmuir (1911–1996), britischer Politiker und Autor